Zundert (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
 Zundert (plaats), een plaats in deze gemeente
 Zundert (bier), een trappistenbier gebrouwen door abdij Maria Toevlucht in de gemeente Zundert